

Sigle 
Winter Music Conference – festival musicale statunitense
World Methodist Council – Consiglio Metodista Mondiale
Wereld Muziek Concours, noto anche come World Music Competition – concorso musicale internazionale nei Paesi Bassi
World Muaythai Council – federazione di muay thai
Wu Ming Contingent – gruppo musicale italiano

Codici 
WMC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Winnemucca (Stati Uniti d'America)
wmc – codice ISO 639-3 della lingua wamas